Plaika heißen folgende Orte:

 Plaika (Gerzen), Ortsteil der Gemeinde Gerzen, Landkreis Landshut, Bayern
 Plaika (Triftern), Ortsteil der Gemeinde Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Plaika (Gemeinde Bergland), Ort in der Gemeinde Bergland, Niederösterreich
 Plaika (Gemeinde Wieselburg-Land), Ortschaft von Wieselburg-Land, Niederösterreich
 Plaika (Gemeinde Oberwang), Ort in der Oberwang, Oberösterreich

Siehe auch:
 Plaike (Erdrutsch)